Кольно — топоним:

 Белоруссия
 Кольно — деревня в Рудненском сельсовете Житковичского района Гомельской области.

 Польша
 Кольно — город в Подляском воеводстве. Административный центр Кольненского повята и одноименной городской гмины.
 Кольно — сельская гмина, Кольненский повят, Подляское воеводство.
 Кольно — сельская гмина, Ольштынский повят, Варминско-Мазурское воеводство.

См. также 
 Кольненский повят — административная единица в Подляском воеводстве Польши.